Битва при Беневенте:

 Битва при Беневенте (275 до н. э.) — сражение Пирровой войны
 Битва при Беневенте (214 до н. э.) — сражение Второй Пунической войны
 Битва при Беневенте (212 до н. э.) — сражение Второй Пунической войны
 Битва при Беневенто (1266) — сражение эпохи войн гвельфов и гибеллинов в Италии